Парламентские выборы в Гватемале проходили с 18 декабря 1955 года. На них переизбиралась половина Конгресса. Победу вновь одержала Движение национального освобождения, получившая 58 из 66 мест парламента.

Результаты

Литература
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 Political handbook of the world 1955. New York, 1956. 
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005. 
 Guatemala : monografía de partidos políticos 2000-2004. 2004. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Departamento de Investigaciones Sociopolíticas. Second edition.
 Ebel, Roland H. 1998. Misunderstood caudillo: Miguel Ydigoras Fuentes and the failure of democracy in Guatemala. Lanham: University Press of America.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1955 год в Гватемале
Декабрь 1955 года